Джессика Картер (; ) — английская футболистка, защитник клуба «Челси» и сборной Англии.

Ранние годы 
В юности Картер была капитаном «Уорик Джуниорс» в чемпионате Кубка графства. В июне 2013 года она поступила в академию «Бирмингем Сити».

Карьера

Клубная 
В марте 2014 года, в возрасте 16 лет, Картер дебютировала за «Бирмингем Сити» в игре против «Арсенала» в первом матче четвертьфинала женской Лиги чемпионов 2013/14. В том матче она была названа игроком матча.

За сборную 
Картер представляла Англию на всех уровнях молодёжных сборных. Во время своего дебюта за сборную Англии до 19 лет она забила гол в ворота Норвегии. Картер получила вызов в национальную сборную Англии на квалификационный матч против Казахстана, в котором на 77-ой минуте дебютировала, заменив Люси Бронз.

Была включена в состав сборной на домашний чемпионат Европы 2022.

Гол за сборную

Личная жизнь 
Картер состоит в отношениях со своей партнершей по команде «Челси» Анн-Катрин Бергер.

Картер - посол женской футбольной академии, которой руководит бывший юный игрок «Арсенала» Джудан Али.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте uefa.com
 Профиль на сайте «Челси»

Футболистки Англии
Игроки женской сборной Англии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Игроки ЖФК «Бирмингем Сити»
Игроки ЖФК «Челси»